stemhokje, een afgeschermde ruimte om je stem uit te brengen tijdens verkiezingen
 Stemhok (website), een satirisch-politieke website